Calingasta bezeichnet

 eine Ortschaft in der argentinischen Provinz San Juan, siehe Calingasta (San Juan) 
 das nach dieser Ortschaft benannte Departamento, siehe Departamento Calingasta
 einen Fluss in diesem Departamento (Nebenfluss des Río de los Patos), siehe Calingasta (Fluss)
 einen Asteroiden, der 1971 von einer Sternwarte im Departamento Calingasta entdeckt wurde, siehe (3833) Calingasta